Itzapa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Andrés Itzapa, kommun, 
 San Andrés Itzapa, kommunhuvudort, Departamento de Chimaltenango,

Mexiko 

 Itzapa, Mexiko, ort, Veracruz, Calcahualco,